Mordella albosuturalis (Liljeblad), een keversoort.
 Mordella albosuturalis (Pic), een keversoort.